De Grand Prix-wegrace van Qatar 2021 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2021. De race werd verreden op 28 maart 2021 op het Losail International Circuit nabij Doha, Qatar. De races werden 's avonds verreden.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
Simone Corsi en Barry Baltus startten de race niet omdat zij in respectievelijk de vrije training en de kwalificatie bij crashes een breuk in hun pols opliepen.

Moto3 
Kaito Toba en Carlos Tatay werden allebei een positie teruggezet omdat zij in de laatste ronde de baanlimieten overschreden en hierbij voordeel behaalden.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2021
Qatar